T-50 – carro armato sovietico
 T-50 – caccia multiruolo russo di 5ª generazione (rinominato ufficialmente Sukhoi Su-57 nell'Agosto 2017)
 Canon T50 – serie di macchine fotografiche Single Lens Reflex della Canon